Еле́нинская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Еленинская улица — улица в посёлке Вырице Гатчинского района Ленинградской области.
 В Санкт-Петербурге:
 Еленинская улица — улица в Петроградском районе.
 Еленинская улица — улица в Ломоносове.
 Еленинская улица — улица в посёлке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области.

Украина 
 Еленинская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Еленинский проезд
 Еленинский переулок (Санкт-Петербург)
 Еленинский проспект